Линия C () Лионского метрополитена соединяет центр города с его северной частью и ближайшим пригородом, городом Калюир-э-Кюир. На линии 5 станций (из них 1 — пересадочная). Это самая короткая линия Лионского метрополитена, её протяжённость — лишь 2,4 км. Спеднее расстояние между станциями — 613 м. 

В состав линии вошёл бывший туннель одного из лионских фуникулёров (открыт в 1891 году), за счёт этого линия функционирует в двойном режиме: на участке Кюир → Круа-Русс как обычное метро, а на участке Круа-Русс → Отель де Виль — Луи Прадель как зубчатая железная дорога, так как уклон на этом участке достигает 17%. В районе станции Круа-Паке пути выходят на поверхность. Средняя скорость на линии составляет 16,6 км/ч.

Станции 
 Отель де Виль — Луи Прадель (Hôtel de Ville — Louis Pradel) > пересадка на Линию A
 Круа-Паке (Croix-Paquet)
 Круа-Русс (Croix-Rousse)
 Энон (Hénon)
 Кюир (Cuire)

Подвижной состав 

В час пик на линии работают 4 состава Alstom Vevey MCL 80 выпуска 1980 года. Каждый состав рассчитан на перевозку 252 пассажиров и имеет 104 сидячих места.

Линию обслуживает депо Энон, в котором имеются 5 составов Alstom Vevey MCL 80.

Краткая история 
 6 декабря 1974 — открытие участка Круа-Паке → Круа-Русс
 2 мая 1978 — открытие участка Круа-Паке → Отель де Виль — Луи Прадель
 10 декабря 1984 — открытие участка Круа-Русс → Кюир

См. также 
 Лионский метрополитен
 Линия A
 Линия B
 Линия D
 Лионский фуникулёр
 Лионский трамвай

Источники 
 Métro C // Ferro-Lyon

Линии Лионского метрополитена
Линии метрополитена, построенные в 1978 году